Азе-ле-Ридо — муниципалитет во Франции. 
 Азе-ле-Ридо — замок во Франции.